Aboubacar Ibrahim Abani – diplomatico nigeriano
 Chris Abani – scrittore e poeta nigeriano